Het wereldkampioenschap waterpolo voor mannen 2022 vond plaats van 21 juni tot 3 juli 2022 in Hongarije. Aan deze negentiende editie van het toernooi deden zestien landenteams mee. In de groepsfase werd in vier steden gespeeld om plaatsing voor de kwartfinales: Boedapest, Debrecen, Szeged en Sopron. De eindronde werd gespeeld in Boedapest. De wedstrijden om de plaatsen 9 t/m 16 vonden plaats in Szeged. Het toernooi werd voor de derde keer gewonnen door Spanje, dat Italië in de finale pas na een shoot-out versloeg. In de wedstrijd om de bronzen medaille won Griekenland met 9–7 van Kroatië.

Kwalificatie

Groepsfase 
De zestien teams waren verdeeld over vier groepen van vier teams elk. De groepswinnaars plaatsten zich direct voor de kwartfinales. De nummers twee en drie van elke groep speelden in cross-group-format om kwalificatie voor de overige plaatsen in de kwartfinales. 

Alle tijden zijn lokaal (UTC+1).

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Knockout-fase

Speelschema
Kampioenschap

Speelschema 5e plaats

Speelschema 9e plaats

Speelschema 13e plaats

Playoffs

Kwartfinales

Halve finales plaatsen 13–15

Halve finales plaatsen 9–12

Halve finales plaatsen 5–8

Halve finales

Wedstrijd om de 13e plaats

Wedstrijd om de 11e plaats

Wedstrijd om de 9e plaats

Wedstrijd om de 7e plaats

Wedstrijd om de 5e plaats

Wedstrijd om de 3e plaats

Finale

Eindstand

Zie ook 
 Wereldkampioenschap waterpolo vrouwen 2022

Wereldkampioenschap waterpolo
Waterpolo in 2022
Waterpolo in Hongarije
Waterpolo
Sportevenement in Boedapest